Бви или БВИ может означать:

Фамилия 
 Бви, Тоув Хиан (род. 1943) — индонезийский шахматист.

Аббревиатура 
 Без вступи́тельных испыта́ний — особый формат поступления в высшие учебные заведения: призёры и победители профильных предметных олимпиад получают право приоритетного поступления, условия могут различаться в зависимости от конкретных олимпиад и вузов.
 Большо́й всеплане́тный информато́рий — база данных в фантастических произведениях братьев Стругацких, см. Мир Полудня#Большой Всепланетный Информаторий.
 Блок выносны́х индика́торов.
 Бюро военной информации (1942 год, США).

Примечания